La Norgesmesterskapet 1984 di calcio fu la 79ª edizione del torneo. La squadra vincitrice fu il Fredrikstad, che vinse la ripetizione della finale contro il Viking con il punteggio di 3-2.

Risultati

Primo turno

Ripetizione

Secondo turno

Ripetizione

Terzo turno

Ripetizione

Quarto turno

Quarti di finale

Ripetizione

Semifinale

Ripetizione

Finale

Formazioni

Ripetizione

Formazioni

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1984
Edizioni della Coppa di Norvegia